Garin – miejscowość i gmina we Francji
 Garin (przedsiębiorstwo) – polskie przedsiębiorstwo
 Cristian Garín – chilijski tenisista
 Erast Garin – radziecki aktor
 Maurice Garin – francuski kolarz